Баденас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 31.3 км². Население — 22 человека (на 2010 год). Расстояние — 113 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Bádenas

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля